Єва Іонеско (; 18 липня 1965, Париж) — французька кіноактриса та режисер.

Біографія 
Її мати Ірина Іонеско, фотограф, має румунсько-французьке походження.

У віці 5 років Єва стала улюбленою моделлю своєї матері. Ірина Йонеско робила еротичні фотографії дочки, які стали предметом дискусій, як тільки вони вперше з'явилися в 1970-х. Єва також стала моделлю для інших фотографів, таких як Жак Бурбулон.

Єва — наймолодша модель, що коли-небудь з'являлася в Playboy оголеною. Її фотографії, зроблені Жаком Бурбулоном, з'явилися в італійському виданні журналу в жовтні 1976, коли їй було 11 років. У листопаді 1978 іспанське видання Penthouse також опублікувало її фотографії. 

Єва дебютувала в кіно у віці одинадцяти років, це сталось 1976-го у фільмі Романа Поланскі «Мешканець». Далі були еротичні фільми «Розпусне дитинство» і «Спермула». У 2011 році зняла фільм про своє дитинство «Моя маленька принцеса / My Little Princess».

Фільмографія 
 Les déferlantes (2013, directed by Éléonore Faucher) — Lili
 Crime (2010, режисер Vincent Ostria) — Ella
 La famille Wolberg (2009, directed by Axelle Ropert) — Sarah, Joseph's Friend
 A l'est de moi (2008, directed by Bojena Horackova)
 J'ai rêvé sous l'eau (2008, directed by Hormoz) — Femme Sif
 Je vous hais petites filles (2008, directed by Yann Gonzalez) — Punk Idol
 Comédie sentimentale (2008, directed by Emily Barnett) — Marylin
 La promenade (2007, directed by Marina De Van) — The Prostitute #1
 La petite fille sous l'océan (2006, directed by Nathalie Giraud) — Anaïs
 Les Invisibles (2005, directed by Thierry Jousse) — Vanessa
 Écoute le temps (2005, directed by Alanté Alfandari)
 Quand je serai star (2004, directed by P. Mimouni) — Alice
 Qui perd gagne (2003,directed by Laurent Benegui) — la joueuse de Deauville
 L'Empreinte (2003, directed by D. Mathieu — Mahias) — Anna
 Cette femme-là (2003, directed by Guillaume Nicloux) — Mme Kopmans
 Je suis votre homme (2003, directed by Danièle Dubroux) — Hélène
 A Man, a Real One (Un homme, un vrai) (2003, directed by Arnaud & Jean-Marie Larrieu) — la productrice
 Eros thérapie (2002, directed by D. Dubroux) — Hélène
 Il est plus facile pour un chameau… (2002, directed by Valeria Bruni Tedeschi) — une femme au cinéma
 Un aller simple (2001, directed by L. Heynemann) — Clémentine
 Paris mon petit corps est bien las de ce grand monde (2000, directed by F. Prenant) — une amie d'Agathe/Agathe's friend
 L'Oncle Paul (2000, directed by Gérard Vergez) — Colombe
 Adieu, plancher des vaches ! (1999, directed by Otar Iosseliani) — une prostituée
 La Patinoire (1999, directed by Jean-Philippe Toussaint) — Editeur
 Maison de famille (1999, directed by Serge Moati) — Sandra)
 Vive la république (1997, directed by Éric Rochant) — La femme de Victor/Victor's wife
 La Petite maman (1997, directed by P. Martineau) — La prof de natation/swimming teacher
 Liberté chérie (1996, directed by J.-L. Gaget)
 Romaine (1996, directed by Agès Obadia) — Pastelle
 L'Appartement (1996, directed by Gilles Mimouni) — une femme à l'agence de voyages/Woman at Travel Agency
 Encore (1996, directed by Паскаль Боніцер (фр.) — Olga
 Pullman paradis (1995, directed by Michèle Rosier) — Marie-Paule Daragnès
 X pour Xana (1994, directed by Dominic Gould)
 Montparnasse-Pondichéry (1993, directed by Yves Robert) — Colette
 Rupture(s) (1993, directed by Christine Citti) — Anna
 Grand bonheur (1993, directed by Hervé Le Roux) — Emma
 Comment font les gens ? (1992, directed by Pascale Bailly) — Emmanuelle
 La Sévillane (1992, directed by Jean-Philippe Toussaint)
 La Table d'émeraude (1992, directed by P. Bourgeade)
 Chant de guerre parisien (1991, directed by Laetitia Masson)
 Monsieur (1990, directed by Jean-Philippe Toussaint) — Mme Ponz-Romanov
 L'Orchestre rouge (1989, directed by Jacques Rouffio) — Margaret
 L'Amoureuse (1987, directed by Jacques Doillon) — Ельза
 Hôtel de France (1986, directed by Patrice Chéreau) — waitress
 Jeux d'artifices (1986, directed by Virginie Thévenet) — Ева
 Grenouilles (1985, directed by Adolfo Arrieta) — Кати
 Les Nanas (1984, directed by Annick Lanoë) — Miss France
 La Nuit porte-jarretelles (1984, directed by V. Thévenet)
 Meurtres à domicile (1981, directed by Marc Lobet) — Pauline
 L'Amant de poche (1978, directed by Bernard Queysanne) Martine
 Розпусне дитинство (1977, directed by P. G. Murgia) — Сильвія
 Жилець — Беттина
 Спермула (1976, режисер Charles Matton)

Театральні роботи 
 La voix humaine авторЖана Кокто (режисер М. Мастор)
 At Nanterre-Amandier (director Patrice Chéreau) — 1986-88
 Penthésilée et la petite Catherine by Heinrich von Kleist (directed by Pierre Romans)
 Platonov by Anton Chekhov (directed by Patrice Chéreau)
 Le retour du désert by Bernard-Marie Kortès (directed by Patrice Chéreau)
 Le conte d'hiver by William Shakespeare (directed by Luc Bondy)
 Ecrit sur l'eau (directed by Niels Arestrup)
 Lola et toi et moi (directed by N. Schmidt)

Посилання 
 (англ.) на сайті Internet Movie Database
 «Petit à petit… on devient moins petit !» — Eva Ionesco 
 «Eva Ionesco фотографії Irina Ionesco» 
 
«Єва Іонеско в instagram

Примітки 

Акторки XXI століття
Французькі акторки
Французькі кіноакторки
Французькі телеакторки
Акторки за алфавітом
Кінорежисери XXI століття
Французькі кінорежисери
Персоналії за алфавітом
Народились 18 липня
Народились 1965
Уродженці Парижа